

Sigle 

 École nationale de l'aviation civile – università francese, grande école d'Ingegneria aeronautica istituita nel 1949
 Ente nazionale per l'aviazione civile – autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile
 Entidad Nacional de Acreditación – autorità spagnola dotata, secondo il Real Decreto 1715 del 2010, del potere pubblico di conferire accreditazione in accordo con el reglamento europeo (CE) n.º765/20082